Liješnje je lahko:
 Liješnje, Kolašin (Črna gora)
 Liješnje, Podgorica (Črna gora)